Derek Gores (né en 1971), artiste plasticien américain.
 Joe Gores (1931-2011), écrivain américain